Керрик:

 Керрик — город в округе Пайн, штат Миннесота, США.
 Керрик — тауншип в округе Пайн, Миннесота, США.